Angeralm ist der Name folgender Orte:

 Angeralm (Gemeinde Ardning), Ortslage der Gemeinde Ardning, Bezirk Liezen, Steiermark
 Angeralm (Gemeinde Scharnitz), Ortslage der Gemeinde Scharnitz, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol